Ciro eller Cirò kan syfta på

 Cirò, Crotone, ort i Kalabrien, Italien
 Ciro – i grekisk mytologi kentaurernas anförare, se Chiron
 Giuseppe Cirò (född 1975), italiensk racerförare